Maghreblärka (Galerida macrorhyncha) är en tätting i familjen lärkor som förekommer i nordvästra Afrika. Tidigare behandlades den som underart till tofslärkan och vissa gör det fortfarande.

Utseende 
Maghreblärkan är en 17-20 cm lång lärka, mycket lik både tofslärka och lagerlärka men med tydligt längre och kraftigare näbb. Underarten randonii skiljer sig från tofslärkans angränsande underart carthaginis förutom på näbbstorleken även genom något större storlek och längre vingar. Nominatformen macrorhyncha är lite mindre, blekare och mer rostfärgad samt saknar teckningar på undergumpen.

Utbredning och systematik  
Maghreblärkan förekommer endast i nordvästra Afrika. Den delas in i två underarter med följande utbredning:
 Galerida macrorhyncha randonii – förekommer i östra Marocko och nordvästra Algeriet
 Galerida macrorhyncha macrorhyncha – förekommer från södra Marocko och västra Algeriet till västcentrala Mauretanien

Tidigare behandlades den som en del av tofslärkan (Galerida cristata) och vissa gör det fortfarande. Studier visar dock att den skiljer sig något i utseende, är i stort sett allopatrisk med den slättlevande tofslärkan och hybridiserar endast i mycket begränsad utsträckning.

Status och hot 
Internationella naturvårdsunionen IUCN behandlar den inte som egen art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Namn 
Maghreb kallas den del av Nordafrika som ligger norr om Sahara, i Marocko, Algeriet och Tunisien.

Noter

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org
 Bild på Internet Bird Collection

Lärkor
Fåglar i palearktiska regionen